Martelli est un nom d'origine italienne porté par : 
 Les membres de la famille noble florentine des Martelli, dont :
 Camilla Martelli, épouse du grand-duc de Toscane  Cosme ,
 Francesco Martelli  (1633 - 1717), cardinal,
 Diego Martelli (1838 - 1896), critique d'art et mécène.
 Braccio Martelli (1501 - 1560), évêque de Fiesole et Lecce.
 Antonio Martelli (1534 - 1618), condottiere italien.
 Les membres de la famille Martelli de Pise (non apparentée avec la précédente).

Autres porteurs du nom 
 Adrienne Martelli (née en 1987), rameuse d'aviron américaine.
 Carlo Martelli (né en 1935), compositeur britannique.
 Claudio Martelli (né en 1943), homme politique italien
 Diego Martelli (1838-1896), critique d'art et un mécène italien
 Henri Martelli (1895-1980), compositeur français
 Luigi Martelli (graveur) (1804 - 1853), graveur italien. 
 Manuela Martelli (née en 1983), actrice chilienne.
 Otello Martelli (1902-2000), directeur de la photographie italien.
 Roger Martelli (né en 1950), historien français du communisme, membre du Comité exécutif national du Parti communiste français.
  Marcel Paillé dit Martelli (né en 1919), peintre autodidacte canadien.

Autres références au patronyme 
 le Palazzo Martelli qui accueille le siège du musée de la famille Martelli il Museo di Casa Martelli, via Cerretani à Florence.
 Le Caravage peignit le portrait d'Antonio Martelli.
 Agnolo Bronzino peignit le portrait d'Ugolino Martelli. 
 Fra Filippo Lippi  peignit l'Annonciation Martelli pour la chapelle Martelli, dans la  basilique San Lorenzo de Florence.
 La librairie Martelli est une librairie du groupe Edison qui remplaça la Libreria Marzocco via Martelli à Florence, puis via Cavour (elle est fermée depuis le  à la suite de la restructuration du bâtiment et sans date de réouverture).
 le stade sportif Danilo Martelli de Mantoue.
 4061 Martelli, un astéroïde.
 les pâtes italiennes Martelli de Pise.

Homonymie de patronyme italien